Joubert Araújo Martins (1975-), un exfutbolista brasiler.
 Roberto Luís Gaspar de Deus Severo (1976-), un exfutbolista portuguès.
 António Alberto Bastos Pimparel (1982-), un futbolista portuguès.